Lithium – canzone dei Nirvana
 Lithium – canzone degli Evanescence
 Lithium – gruppo musicale
 Lithium – romanzo della Saga di St. Jillian
 Litio – elemento chimico corrispondente all'inglese Lithium
Lithium Quartet – gruppo musicale